Девеон Эверхарт Эйкенс (, ) — американский рестлер. В настоящее время он выступает в WWE на бренде NXT под именем Уэс Ли (), и является действующим североамериканским чемпионом NXT. Он также является бывшим двукратным командным чемпионом NXT.

Наиболее известен по выступлениям в Impact Wrestling под именем Дезмонд Ксавье (или просто Дез). Он хорошо известен как участник группировки «Раскалз» вместе с Закари Вентцем, Треем Мигелем и Майроном Ридом. Он также выступал в независимых промоушенах, в основном в Pro Wrestling Guerrilla (PWG), где вместе с Вентцем был командным чемпионом мира PWG и стал самым длительным чемпионом в истории компании.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Эйкенс женат на Эрике Мари.

Титулы и достижения 
 All American Wrestling
 Командный чемпион AAW (1 раз) — с Закари Венцем
 Combat Zone Wrestling
 Командный чемпион мира CZW (2 раза) — с Закари Венцем
 Desastre Total Ultraviolento
 Чемпионат Альто Импакто DTU (1 раз)
 Impact Wrestling
 Super X Cup (2017)
 Gravy Train Turkey Trot (2018) — с Алишей Эдвардс, Кикутаро, КМ и Фалла Ба
 Pro Wrestling Guerrilla
 Командный чемпион мира PWG (1 раз) — с Закари Венцем
 Pro Wrestling Illustrated
 № 332 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2021
 WrestleCircus
 Чемпион сайдшоу WC (1 раз)
 The Wrestling Revolver
 Командный чемпион PWR (1 раз) — с Закари Венцем
 Командный турнир одной ночи (2018) — с Закари Венцем
 WWE
 Североамериканский чемпион NXT (1 раз)
 Командный чемпион NXT (2 раза) — с Нэшем Картером
 Dusty Rhodes Tag Team Classic (2021) — с Нэшем Картером
 Xtreme Intense Championship Wrestling
 Командный чемпион XICW (1 раз) — с Аароном Уильямсом, Дэйвом Кристом, Кайлом Мавериком, Треем Мигелем и Закари Венцем

Примечания 

Рестлеры США
Рестлеры, известные под псевдонимами